Берегова лінія
 Побережжя — село Тисменицького району Івано-Франківської області
 Побережжя — село в складі Борисовського району Мінської області, Білорусь
 Побережжя — проміжна залізнична станція Одеської залізниці